Herrgott ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Herrgott (1872–1957), deutscher Generalstabsoffizier
 Christian Herrgott (* 1984), deutscher Offizier, Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU), MdL
 Johannes Herrgott († 1527), deutscher Buchdrucker und -händler, siehe Hans Hergot
 Leonhardt Herrgott († um 1540), deutscher Holzbildhauer
 Marquard Herrgott (1694–1762), deutscher Benediktiner

Siehe auch:
 Balzer Herrgott, Christusfigur im Schwarzwald
 Kapelle Alter Herrgott im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Herrgott aus Sta, Wienerlied
 Herrgottskirche
 Herrgottsmühle
 Fabrice Hergott (* 1961), französischer Kunsthistoriker und Kurator
 Herregodts